Islay steht für:

 Islay, eine Insel der Inneren Hebriden
 Islay (Alberta), einen Weiler in Alberta USA
 Islay (Antarktika), eine Insel im William Scoresby Archipel vor der Küste des Mac-Robertson-Lands
 Distrikt Islay, einen Distrikt in Peru in der Provinz Islay
 Islay (Peru), eine Distrikthauptstadt in Peru
 Provinz Islay, eine Provinz in Peru in der Region Arequipa